Coroiești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Coroiești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui

 Coroiești (Alba), Dorf im Kreis Alba
 Coroiești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Coroiești (Bogdănița), Dorf im Kreis Vaslui